Черно Самба (; род. 10 января 1985, Банжул, Гамбия) — гамбийский и английский футболист, нападающий. Выступал за основную сборную Гамбии, до этого — за юношеские сборные Англии всех возрастов (от U-15 до U-20).

Карьера 
13-летний Самба вызвал сенсацию, когда он забил 132 гола в 32 играх за один сезон. Он поступил в академию клуба «Миллуолл», где продолжал показывать хорошие результаты, и вскоре им заинтересовались «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль». Последний предлагал «Миллуоллу» 1,5 млн фунтов стерлингов за трансфер игрока, однако «Миллуолл» отклонил предложение. Майкл Оуэн лично звонил Самбе с предложением о переходе. Многие британские футбольные газеты писали о молодом даровании. Однако, в последующие годы Самба не смог выступать на таком же уровне — как оказалось, потрясающие физические параметры Самбы давали ему преимущество в его первые годы, но как только игроки вокруг него также выросли, он уже не мог ничем выделиться. В 2004 он оставил «Миллуолл», чтобы построить карьеру в Испании выступая за «Кадис», однако более никаких успехов он не добился. Впоследствии Самба выступал за дубль испанской «Малаги» (аренда), английские «Плимут» и «Рексем» (аренда), финский «Хака». Единственный мяч в официальных взрослых соревнованиях забил за «Плимут».

Сборная 

Выступал на всех уровнях юношеских и молодёжных сборных Англии до 20 лет.

В августе 2008 года он был вызван в сборную Гамбии на матч отборочного турнира ЧМ-2010 против Либерии, и 6 сентября 2008 года состоялось его первое появление в составе сборной — Самба вышел на последних минутах матча. 9 января 2010 года в канун своего дня рождения в товарищеском матче против Туниса он забил свой первый гол за сборную.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Гамбии
Футболисты Англии
Игроки сборной Гамбии по футболу
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Рексем»
Игроки ФК «Хака»